Kohei Morita (Nagoia, 13 de julho de 1976) é um futebolista profissional japonês, defensor e atacante, milita no Ventforet Kofu.

Ligações externas 
Perfil em Ogol

Futebolistas do Japão
Futebolistas do Urawa Red Diamonds
Futebolistas do Cerezo Osaka
Futebolistas do Kawasaki Frontale
Futebolistas do Omiya Ardija
Futebolistas do Sanfrecce Hiroshima
Futebolistas do Ventforet Kofu
Futebolistas do Thespakusatsu Gunma